2 miejscowości w Polsce: 
 Cimochy – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew 
 Cimochy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki